LET kan syfta på: 

 Ladies European Tour, en golfturnering för damer i Europa
 Let Kunovice, en tjeckisk flygplanstillverkare